Adjuntas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Adjuntas, San José Iturbide, ort, 
 Adjuntas, Irapuato, ort, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar